

Persone 
 Fredric Jameson – critico letterario e teorico politico statunitense
 Jenna Jameson – ex attrice pornografica, regista e imprenditrice statunitense
 Johnny Jameson – calciatore nordirlandese
 Leander Starr Jameson – politico britannico
 Nick Jameson – attore e doppiatore statunitense

Altro 
 Jameson – località statunitense del Missouri
 Jameson – marca di whiskey irlandese
 J. Jonah Jameson – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 John Jameson – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Terra di Jameson – penisola della Groenlandia
 Jameson Cup – torneo di tennis
 Spedizione di Jameson – operazione militare britannica contro la Repubblica del Transvaal del 1896